Korda è un cognome che può riferirsi a:
Alberto Korda – fotografo cubano
Alexander Korda – regista e produttore cinematografico ungherese naturalizzato inglese
Jessica Korda – golfista statunitense
Nelly Korda – golfista statunitense
Petr Korda – tennista ceco
Sebastian Korda – tennista statunitense
Zoltán Korda – regista e sceneggiatore ungherese